Elie Raffoul plus connu sous le nom d'Éric Rouleau, journaliste français ;
 Emilie Raffoul-Rouleau, journaliste français ;
 , chanteur canadien ;
 , philosophe français ;
 , homme d'affaires mexicain.